Garrity ist der Familienname folgender Personen:

 Freddie Garrity (1936–2006), britischer Sänger und Schauspieler
 George M. Garrity, US-amerikanischer Mikro- und Molekularbiologe
 Gregg Garrity (* 1960), US-amerikanischer Footballspieler
 Jack Garrity (* 1926), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pat Garrity (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler